Вильгефорц из Роггевеена () — персонаж литературного цикла «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского, чародей.

Биография 
Согласно книжной серии, Вильгефорц родился в Ковире, в портовом городе Лан Эксетер, но мать бросила его умирать на улицах города, где его нашли друиды. Именно друиды вырастили и воспитали мальчика, выяснив наличие у него магических способностей и дав первые уроки. С помощью друидов Вильгефорц установил, что оба его родителя были чародеями, поскольку только в этом случае ребёнок получал способность к овладению магией. В друидском ритуале, во время которого его способности были обнаружены, участвовал странствующий чародей, предложивший мальчику услуги наставника, а также возможное официальное вступление в будущем в ряды братства магов — однако Вильгефорц, обозленный тем, что родители-маги бросили его, в резкой и грубой форме отказался от обучения. Ближе к совершеннолетию Вильгефорц покинул сообщество друидов и отправился путешествовать, перепробовав в странствиях самые разные виды деятельности — он был наемником, мародером, грабителем, затем, пустившись во все тяжкие, стал убийцей и даже насильником (этих своих поступков он искренне стыдился до самой смерти). В конце концов, дурная слава сыграла с ним плохую шутку, и Вильгефорцу пришлось бежать, чтобы не попасть на виселицу. Сбежав, по его же словам, «на край света», Вильгефорц познакомился с чародейкой, с которой его некоторое время связывали любовные отношения. Впоследствии, однако, они разошлись, но именно проведенное с ней время, предположительно сподвигло его на то, чтобы продолжить изучение магии и управления ей. Спустя некоторое время Вильгефорц, развив в себе магические навыки и получив степень магистра магии, вступил в ряды чародейского сообщества. А затем стал и членом Капитула — верховного совета магов. Используя свой многолетний жизненный опыт, он умело подчинил себе членов Капитула, сделав это так, что его советы воспринимались как априорные, и Совет оформлял их как собственные решения во время всеобщих собраний чародейского сообщества.

Во время первого вторжения войск Нильфгаарда на территории северных королевств Вильгефорц принял активное участие в войне, командуя отрядом чародеев в битве у Соддена. Во время битвы отряд занимал позицию на холме у Соддена. В яростной битве с магами нильфгаардской империи погибли тринадцать членов Братства — их гибель в бою позднее была воспета в легендах. Содденское сражение стало решающим — соединенные силы северных государств вместе с краснолюдской ратью не просто отбросили, а фактически разгромили нильфгаардскую группу армий.

Незадолго до вступления в сообщество магов Вильгефорц заинтересовался древними пророчествами, в том числе и пророчеством Итлины, а также предсказанием об Избранной, в чьих жилах будет течь Старшая Кровь, что позволит ей управлять пространством и временем. После долгих исследований он убедился в правдивости и достоверности предсказания, понял, какую власть может дать кровь Избранной, и начал поиски возможных родителей. По стечению обстоятельств, практически в это же время у княжны Паветты и рыцаря Дани (на самом деле являвшегося бежавшим от мятежников наследником трона Нильфгаарда) родилась дочь, Цирилла Фиона Эллен Рианнон — которая впоследствии и оказалась ребёнком Старшей крови, Избранной. Спустя некоторое время, выяснив её личность и истинную родословную, Вильгефорц понял, что он близок к цели — и разработал масштабный план, который в финале должен был привести его к Цирилле. Цели у чародея, однако же, были весьма прагматичны и жестоки — путем извлечения из её тела крови и генетического материала Вильгефорц намеревался воспроизвести способность к управлению временем и пространством. Судьба Цири в этом случае была бы прозаична — смерть.

Для исполнения своего плана чародей придумал стратегическую схему, в ходе реализации которой произошла целая цепь трагических событий, изменивших мир вселенной ведьмака — бунт на Танедде, во время которого многие чародеи были выставлены как предатели и перебиты в схватке, второе вторжение Нильфгаарда, тяжелая и длительная война с ним отступающих армий северных королей, гибель матери Цири в жерле магической ловушки над Бездной Седны (место, где морское течение создавало гигантское завихрение подводных потоков), и многое другое. Танеддский бунт едва не обрушил весь план Вильгефорца — Цири, которую он, «втемную» использовав Йеннифер, заманил на Танедд, во время бунта сумела избежать захвата в плен эльфами и наудачу прыгнула, неосознанно использовав свой потенциал Избранной, в неустойчивый портал в Башне Чайки (Tor Lara). Это помогло ей исчезнуть из поля зрения чародея. Примечательно, что судьба Цири далее сложилась почти так же, как и у него — после выхода из портала в пустыне Корат Цирилла, раздраженная тем, что её пытались использовать, заставила себя забыть о прошлом и начала новую жизнь. И не самую благородную, вступив в ганзу — банду отщепенцев, промышлявших грабежами и убийствами.

Сразу после бунта Вильгефорц удалился от дел и занял в политике откровенно нейтральную позицию, не вмешиваясь в разборки между королями. На самом же деле чародей переключился на свой новый план, благодаря которому спустя некоторое время началось второе полномасштабное вторжение Нильфгаарда. В этот раз Вильгефорц действовал изощренно и оригинально — переманив на свою сторону эльфов, он предложил их помощь императору Эмгыру, взамен на возможность для себя заниматься исследованиями на оккупированных территориях. Исследованиями — и поисками Цири.

Но в его планы по воле случая вмешались Геральт и Йеннифер, между которой и Цири установились отношения «мать и дочь». То вместе, то порознь, они так или иначе в течение долгого времени успешно срывали планы и интриги Вильгефорца, при этом, однако, изначально и не догадываясь о том, что именно он стоит за всем происходящим.
Впоследствии, когда роль Вильгефорца окончательно прояснилась, а Йеннифер в поисках Цири попала в плен к Вильгефорцу, Геральт, в итоге долгих поисков обнаружил секретное убежище чародея. Вместе с друзьями ворвавшись в замок, он вместе с освобожденной им Йеннифер встретил Вильгефорца в одном из залов на верхнем этаже. Этот бой стал последним в жизни мага-ренегата — в ходе яростной схватки Геральт, в первом бою с чародеем потерпевший от него тяжелое поражение и получивший серьёзные травмы, одержал верх, отрубив Вильгефорцу голову.

Литературоведы отмечают, что, являясь главным злодеем книжного цикла, Вильгефорц не был наделён демонической внешностью Саурона или обликом гнусных волшебников-злодеев из других произведений жанра фэнтези. Это был относительно молодой на вид, приятный и красивый мужчина. Однако в какой-то момент он потерял глаз, и здесь может быть явная параллель с Сауроном у Толкиена, который чаще всего фигурирует в повествовании как «страшный, всегда бодрствующий глаз», глядящий на мир со стены. Сходство и в том, что резиденцию Вильгефорца окружают бесплодные, гибельные земли; так же, как Саурон Сарумана, Вильгефорц использует Риенса, он ищет нечто, что даст ему власть над миром (у Саурона это кольцо, у Вильгефорца — Цири).

В сериалах 
В американском телесериале «Ведьмак», первый сезон которого вышел на экраны в декабре 2019 года, Вильгефорца сыграл австралийский актёр с индийскими корнями Махеш Джаду. Этот персонаж появляется на экране довольно часто, и некоторые рецензенты констатируют, что неподготовленным зрителям трудно представить, какой будет роль Вильгефорца в сюжете. По мнению одного из критиков, этот персонаж «не особо напоминает самого могущественного чародея континента». Создатели сериала наделили Вильгефорца неопределённым военным прошлым и постарались показать его двуличность, но не слишком удачно.

Созданный Джаду образ подвергся критике — в том числе из-за происхождения актёра. Один из рецензентов пишет, что в сцене, где Вильгефорц встречается с Йеннифэр, «возникает ощущение, что ещё немного, и герои начнут танцевать и петь на хинди»; по мнению того же критика, «у Джаду вместо могущественного мага, умного, жестокого и циничного, получился… какой-то принц из болливудских фильмов, метающий в противников кинжалы».

Лорен Шмидт Хиссрих так охарактеризовала Вильгефорца: это «очень опасный персонаж. Корыстный, жаждущий власти, красивый… Олицетворяет зло, замаскированное красотой».

Примечания 

Персонажи Ведьмака
Вымышленные наёмники
Персонажи-маги